В этом списке представлена хронология мировых рекордов на дистанции 800 метров.

Мужчины 
Первый мировой рекорд среди мужчин на дистанции 800 метров был признан Международной ассоциацией легкоатлетических федераций в 1912 году.

Примечания к таблице:
 Рекорды, признанные ИААФ, выделены жирным шрифтом.
 * Рекорд Себастьяна Коу первоначально зафиксирован как 1:42,4 округлением показаний системы автоматического электронного хронометража 1:42,33. В 1981 году, с переходом ИААФ на фиксацию рекордов на 800 м с точностью до сотых, рекордом признан «электронный» результат.
 + Спортсмен бежал «имперскую» дистанцию 880 ярдов (804.672 м). Результат зафиксирован на промежуточной отсечке 800 м.

Женщины 
Первый мировой рекорд среди женщин на дистанции 800 метров был признан Международной Женской Спортивной Федерацией (FSFI) в 1922 году. В 1936 году FSFI распалась и женская лёгкая атлетика перешла под юрисдикцию Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Первые два рекорда в таблице признаны FSFI, но не признаны впоследствии ИААФ.

Примечания к таблице:
 Рекорды, признанные ИААФ, выделены жирным шрифтом.
 Рекорды и все результаты Зденки Коубковой аннулированы в 1943 году по причине её/его гендерной принадлежности.
 * До 1936 года по правилам FSFI результаты округлялись до пятых долей секунды (то есть до чётной десятичной цифры в большую сторону).
 ** Рекорд Олизаренко первоначально зафиксирован как 1:53,5 округлением показаний системы автоматического электронного хронометража 1:53,43. Однако, уже в 1981 году, с переходом ИААФ на фиксацию рекордов на 800 м с точностью до сотых, рекордом признан «электронный» результат.
 + Спортсменка бежала «имперскую» дистанцию 880 ярдов (804.672 м). Результат зафиксирован на промежуточной отсечке 800 м.

Примечания 

Бег на средние дистанции
Бег 00800